USS Minivet peut faire référence à:
 , un dragueur de mines de la classe Auk de l'US Navy lancé le  et coulé après avoir heurté une mine le .
 , un Landing Craft Infantry de l'US Navy lancé sous le nom de LCI(L)-969 le , renommé et reclassifié Minivet (AMCU-32) le  et coulé comme navire-cible le .

Minivet